Guardiesi – abitanti di Guardia Lombardi
Guardiesi – abitanti di Guardia Perticara
Guardiesi – abitanti di Guardia Sanframondi
Guardiesi – abitanti di Guardiagrele
Guardiesi – abitanti di Guardialfiera